Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Servette Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.

Stagione
La squadra ha ottenuto il 13º posto in Challenge League, mentre è stata eliminata ai Sedicesimi di finale in Coppa Svizzera.

Rosa

Note

Collegamenti esterni 

2008-2009